Дискография американской металкор-группы As I Lay Dying состоит из 6 студийных альбомов, 2 сборников, 1 видеоальбома, 17 синглов и 15 видеоклипов, а также 1 сплит-альбома с группой American Tragedy под названием As I Lay Dying/American Tragedy.

Студийные альбомы

Сборники

Видеоальбомы

Сплит-альбомы

Синглы 
 «94 Hours» (2003)
 «Forever» (2003)
 «Confined» (2005)
 «Through Struggle» (2006)
 «The Darkest Nights» (2006)
 «Nothing Left» (2007)
 «The Sound of Truth» (2008)
 «Within Destruction» (2008)
 «I Never Wanted» (2009)
 «Beyond Our Suffering» (2010)
 «Parallels» (2010)
 «Anodyne Sea» (2011)
 «Electric Eye» (2011)
 «Paralyzed» (2011)
 «Cauterize» (2012)
 «A Greater Foundation» (2012)
 «No Lungs to Breathe» (2013)
«My Own Grave» (2018)

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт As I Lay Dying 

As I Lay Dying
As I Lay Dying